Chiara Valentini – giornalista e scrittrice italiana
Chiara Valentini – pilota motociclistica italiana